

Architettura 
 Bagh-e Babur – parco storico della città di Kabul, Afghanistan

Persone 
 Abul-Qasim Babur Mirza – sovrano turkmeno della dinastia timuride, regnante sul Grande Khorasan
 Babur – fondatore della dinastia Moghul in India